Натуральне число 713
 713 рік до нашої ери
 713 рік нашої ери